

Pessoas
Rafael García Casanova (1989-), um futebolista uruguaio.
Rafael García Torres (1974-), um futebolista profissional mexicano.
Rafael García Mata (1912-2005), um destacado engenheiro agrônomo argentino.

Lugares
Rafael García (Córdova), uma comuna da província de Córdoba, na Argentina.